Eastmanosteus is een uitgestorven pantservis behorend tot de Arthrodira die in het Laat-Devoon leefde.

Fossiele vondsten 
Het geslacht Eastmanosteus omvat meerdere soorten die van het Eifelien tot Laat-Famennien leefden met fossiele vondsten in Australië, Noord-Amerika, Europa en Azië.

Soorten 
 E. calliaspis: Gogo-formatie, West-Australië - Frasnien
 E. licharevi: Rusland - Frasnien en Famennien
 E. lundarensis: Manitoba, Canada - Eifelien
 E. magnificus: New York - Laat-Devoon
 E. pustulosus: Verenigde Staten (Iowa, Michigan, New York en Wisconsin), Polen - Midden- en Laat-Devoon
 E. yunnanenis: Yunnan, Volksrepubliek China - Midden-Devoon
 E. sp.: Iran - Frasnien

Kenmerken 
Eastmanosteus verschilt van de verwante Dunkleosteus door zijn kleinere formaat en verschillen in het koppantser en de schedel. Het was een actief roofdier. In de krachtige kaken zaten in plaats van tanden beenplaten met scherpe snijdende randen en slagtandvormige punten. Het rompschild liep tot kort voor de borstvinnen. Hierdoor waren de vinnen vrij te bewegen, wat Eastmanosteus wendbaar maakte. Deze vis zwom door golvende bewegingen met het gladde gespierde achterlijf en de lange staart. De Euramerikaanse E. pustulosus was met een lengte van drie meter de grootste soort. Van E. calliaspis, een soort van anderhalve meter lang met een kop van 27 cm lang, zijn complete exoskeletten met gearticuleerde schedels en romppantsers gevonden, evenals sporen van zacht weefsel zoals spiervezels, bloedvaten en zenuwen.

Placodermi
Devoon